105-мм лёгкая полевая гаубица (; leFH от  — «лёгкая полевая гаубица») — немецкая лёгкая полевая гаубица калибра 105 мм времён Второй мировой войны.

Описание 
На протяжении всей Второй мировой войны составляла основу полевой артиллерии Вооружённых сил нацистской Германии (вермахта). Состояла на вооружении лёгких дивизионов артиллерийских полков и являлась основой немецкой дивизионной артиллерии. Согласно официальным данным, на вооружении ВС Германии всего находилось 7076 штук 105-мм гаубиц. Выпускалась в четырёх модификациях, leFH18, 10,5 cm leFH 18M, leFH18/40 и 10,5 cm leFH 18/42. Первая обладала предельным углом возвышения в 42° и максимальной дальностью стрельбы 10,7 км, третья 42° и 12,3 км, у последней эти показатели были увеличены до 45° и 12,7 км соответственно. Для сравнения, советская 122-мм гаубица образца 1938 года (М-30) имела максимальные угол возвышения в 63° и дальность в 11,8 км, при этом обладая значительным преимуществом в огневой мощи, а британская 87,6-мм 25-фунтовка стреляла на максимальную дистанцию в 12,3 км, имея при этом более слабый снаряд, но обладая преимуществом в скорострельности и мобильности. Ствольная группа leFH18 использовалась в конструкции самоходно-артиллерийских установок (САУ) Wespe.

Разработка и производство 

Цифра 18 в маркировке обозначает год разработки и принятия на вооружение, хотя её добавили, чтобы вводить в заблуждение иностранные комиссии, так как Версальский договор запрещал Германии разработку артиллерийских систем. 1 июня 1927 года Управление артиллерийского вооружения (Heereswaffenamt) секретным приказом распорядилось о разработке новой лёгкой полевой гаубицы. Проекту был присвоен уровень приоритета «самая важная работа». Компания Rheinmetall-Borsig из Дюссельдорфа разработала чертежи и сделала первоначальные расчёты в 1928 году. Проектные работы были завершены в 1930 году, а производство началось в начале 1930-х годов.

К началу Второй мировой войны Вермахт располагал 4845 гаубиц leFH 16 и leFH 18. 

Первая таблица взята с сайта lexikon-der-wehrmacht.de

*Скорее всего опечатка. Либо 40, либо 42

Вторая таблица составлена на основе германских трофейных документов

*Для Pz Sfl IVb

Трудоемкость изготовления гаубицы составляла 3 200 человеко-часов. Стоимость гаубицы 16 400 рейхсмарок.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Артиллерия калибра 105 мм
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Военная продукция Rheinmetall
Гаубицы